Komsomolets puede referirse a:
 Cada uno de los miembros del Komsomol, el grupo de juventudes de la ex URSS.
 La isla Komsomolets, ubicación geográfica en el Ártico de Rusia.
 El submarino soviético K-278 Komsomolets.
 El tractor de artillería sobre orugas T-20 Komsomolets.